Água Santa (Rio Grande do Sul) — município do estado de Rio Grande do Sul, Brasil
 Água Santa (bairro) — bairro na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, Brasil
 Esporte Clube Água Santa — clube de futebol no município de Diadema no estado de São Paulo, Brasil

Ver também
 Águas Santas

Desambiguações de topônimos